Betsy Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Betsy Lake (Michigan)
 Betsy Lake (Utah)
 Betsy Lake (Wisconsin)